Mojave – pustynia (Kalifornia i Nevada, Arizona, Utah, Stany Zjednoczone)
 Mojave – jednostka osadnicza (Kalifornia, Stany Zjednoczone)
 Mojave – okresowa rzeka w górach San Bernardino (hrab. San Bernardino, Kalifornia, Stany Zjednoczone)
 Mojave – plemię północnoamerykańskich Indian w Stanach Zjednoczonych

 Zobacz też
 Mojave Air and Space Port – kosmodrom w Mojave (Kalifornia, USA)
 Sikorsky CH-37 Mojave – amerykański śmigłowiec transportowy (prod. Sikorsky Aircraft, 1953–)
 macOS Mojave – 15. wydanie systemu operacyjnego macOS dla komputerów stacjonarnych
 Kia Mohave – model samochodu osobowego (prod. Kia Motors, 2008–)
 Nieznajomy z Mojave – amerykański film (reż. William Monahan; 2015)